«О́пера де́и пу́пи» (, буквально — «кукольная опера») — традиционная для Сицилии форма театра марионеток. Традиции сицилийского театра кукол сильно отличаются от традиций кукольных театров материковой Италии, как сюжетами представлений, так и персонажами.

В основе сюжетов большинства представлений сицилийских кукольных театров лежит поэма «Неистовый Роланд» итальянского поэта Лудовико Ариосто. Персонажи кукольных представлений — благородные рыцари-паладины. Рост кукол может достигать полутора метров.

Примечания

Ссылки 
 Италия. Куклы // «Вокруг света»

 
Нематериальное наследие человечества в Италии
Кукольный театр
Театр Сицилии
Неистовый Роланд